Сатис — многозначный термин:

Мифология 
 Сатис — древнеегипетская богиня.

Топоним 
 Сатис — посёлок в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Сатис — посёлок городского типа в Первомайском районе Нижегородской области.
 Сатис — река в Мордовии и Нижегородской области, приток Мокши.

См. также 
 Нижний Сатис
 Сотис